Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 1988/89 (DDM) war die 55. Ausgabe dieser Turnierserie und fand vom 9. bis zum 11. September 1988 in Ravensburg statt.

Geschichte 
Örtlicher Organisator und Ausrichter im Auftrag des Deutschen Billard-Bunds (DBB) war der Ravensburger BC. Gespielt wurde das Turnier im Konzerthaus in Ravensburg.

Günter Siebert verteidigte in Ravensburg seinen Titel und wurde zum sechsten Mal Deutscher Meister im Dreiband. Mit 1,144 erzielte er auch sehr guten Generaldurchschnitt (GD). Ein gutes Turnier spielte auch der Gelsenkirchener Norbert Weingärtner, der seine erste Medaille bei einer DM holte.  Auch der als Dritter platzierte Cadre-Spezialist Thomas Wildförster gewann seine erste Dreiband Medaille.

Die Ergebnisse in der deutschen Billard-Zeitung, die jetzt Billard-Sport hieß, waren sehr unvollständig.

Modus 
Gespielt wurde in vier Vorrundengruppen. Die Gruppenersten qualifizierten sich für das Halbfinale. Das ganze Turnier wurde im Satzsystem bis 15 Punkte mit zwei Gewinnsätzen in den Gruppenspielen und drei Gewinnsätzen in der KO-Runde mit Nachstoß gespielt. Die Endplatzierung ergab sich aus folgenden Kriterien:
 Matchpunkte (MP)
 Satzpunkte (SP)
 Höchstserie (HS)

Turnierverlauf

Endrunde

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1988
Karambolageveranstaltung 1988
Sportveranstaltung in Ravensburg